Adolf Stern kan syfta på:

* Adolf Stern (1835–1907), tysk historiker och skald
 Adolf Stern (1849–1907), tysk schackspelare
 Adolf Stern (1881–1967), svensk skulptör, medaljkonstnär och författare